XMH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manihi (Polinesia Francese)
 xmh – codice ISO 639-3 della lingua kuku-muminh